

Іган — переписна місцевість, штат Луїзіана.
 Іган — місто в окрузі Дакота штату Міннесота.
 Іган — місто, штат Південна Дакота.
 Іган — гірський хребет у штаті Невада.

Відомі носії 
 Едді Іган (1897—1967) — американський боксер та бобслеїст, олімпійський чемпіон 1920 року з боксу та 1932 року з бобслею.
 Кенні Іган (1982) — ірландський професійний боксер, срібний призер Олімпіади 2008.
 Клер Іган (1987) — американська біатлоністка, учасниця Олімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані, призер етапу Кубка світу.
 Крістофер Іган (1984) — австралійський актор.